Martín Vladimir Rodríguez Torrejón (Diego de Almagro, 5 de agosto de 1994), é um futebolista chileno que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Altayspor, da Turquia.

Títulos 
 Huachipato
 Campeonato Chileno: Clausura 2012

 Colo-Colo
 Campeonato Chileno: Apertura 2015
 Copa Chile: 2016

Ligações externas 
 

Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club Deportivo Huachipato
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Pumas UNAM
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017
Naturais de Diego de Almagro (Chile)